Stannaan (stof), een anorganische verbinding
 Stannaan (stofklasse), een groep van stannaan afgeleide verbindingen